Андреа Бонайуті (*Andrea Bonaiuti, д/н —†між 1377 та 1379) — італійський художник, представник Флорентійської школи. 
 Галіле́о ді Вінченцо Бонайуті де Галіле́й (італ. Galileo di Vincenzo Bonaiuti de 'Galilei), 15 лютого 1564 — 8 січня 1642) — італійський мислитель епохи Відродження